

Sigle 
 United Democratic Moviment – Movimento Democratico Unito, un partito politico sudafricano
 University of Detroit Mercy – università statunitense

Codici 
 udm – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua udmurta